Anna Jewgienjewna Stojan (ros. Анна Евгеньевна Стоян; ur. 18 lutego 1993) – kazachska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 18 stycznia 2010 roku, podczas mistrzostw Austrii Ramsau, gdzie zajęła 28. na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 29 listopada 2013 roku w Ruce, w sprincie stylem dowolnym zajęła 82. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobyła.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Życiorys 
 Profil na stronie FIS 

Kazachscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017